Bekopaka ist ein Ort in Madagaskar.

Geografische Lage 
Das ca. 9000 Einwohner (Stand: 2001) zählende Bekopaka liegt auf 334 m Höhe in der Region Melaky, in der Provinz Mahajanga, in Westmadagaskar. Der Fluss Manambolo grenzt südlich an Bekopaka. Der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörende Nationalpark Tsingy de Bemaraha befindet sich unweit des Ortes.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner, die zu dem Volk der Sakalava gehören, leben von der Landwirtschaft und bauen hauptsächlich Reis, Bananen, Mais und Maniok an. Zusätzlich ist der Ökotourismus eine wichtige Einnahmequelle.

Verkehr 
Durch Bekopaka führt die Route nationale 8. Zudem hat die private madagassische Fluggesellschaft Madagascar Trans Air einen Flugplatz errichtet, um Touristen schneller und bequemer zu dem Nationalpark Tsingy de Bemaraha befördern zu können.

Klima 
In Bekopaka herrscht tropisches Savannenklima (Aw). Die Jahresdurchschnittstemperatur beläuft sich auf 26,4 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Antsalova (Distrikt)
Ort in Melaky
Ort in Afrika